Bruckner ou Brückner est un nom de famille porté par différentes personnalités : 

 Agnes Bruckner (née en 1985), actrice américaine ;
 Anton Bruckner (1824-1896), compositeur autrichien ;
 Christine Brückner (1921-1996), écrivaine et dramaturge allemande ;
 David Bruckner (1977 ou 1978-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Erich von Brückner (1896-1949), officier supérieur allemand ;
 Ernst Theodor Johann Brückner (1746-1805), théologien et homme de lettres allemand ;
 Ferdinand Bruckner (Theodor Tagger) (1891-1958), écrivain et auteur dramatique autrichien ;
 François Auguste Bruckner (1814-?), homme politique français ; 
 Karel Brückner (né en 1939), entraîneur de football tchèque ;
 Max Brückner (1860-1934), géomètre allemand ; 
 Maximilian Brückner (1979-), acteur allemand ; 
 Pascal Bruckner (né en 1948), écrivain français ;
 Roland Brückner (né en 1955), gymnaste est-allemand ; 
 Ronny Bruckner (1957-2013), homme d'affaires belge ;
 Wilhelm Brückner (1884-1954), militaire allemand.
 
Homonymie de patronyme